Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Alaska:

  – sloop-of-war varato nel 1868 e radiato nel 1883
  – dragamine in servizio tra il 1918 e il 1919
  – incrociatore della classe Alaska, varato nel 1943 e radiato nel 1960
  – sottomarino lanciamissili balistici della classe Ohio, varato nel 1985 e ancora in servizio